

Mitologia 
 Dione — titânide, mãe de Afrodite, na mitologia grega
 Dione (filha de Atlas) — filha de Atlas, esposa de Tântalo e mãe de Pélope e Níobe, na mitologia grega
 Acácalis ou Dione — filha de Minos, rei de Creta, na mitologia grega

Outros 
 Dione (alga) — gênero de algas da família Bangiaceae
 Dione (satélite) — satélite natural do planeta Saturno
 Dione (gênero) - gênero de borboletas americanas
 106 Dione — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos